Мату́га:

 Матуга — бухта.
 Матуга — река.
 Малая Матуга — река.
 Морская Матуга — остров.
 Речная Матуга — остров.

См. также 
 Матугин — мыс.